Lukáš Kubáň (ur. 22 czerwca 1987 w Nowym Jiczynie) – czeski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Wisła Puławy. Wychowanek 1. FC Slovácko, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Zbrojovka Brno, Fotbal Trzyniec, GKS Bełchatów, Sandecja Nowy Sącz oraz Stomil Olsztyn. Były młodzieżowy reprezentant Czech.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Czescy piłkarze
Piłkarze 1. FC Slovácko
Piłkarze FC Zbrojovka Brno
Piłkarze Fotbalu Trzyniec
Piłkarze GKS Bełchatów
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze Wisły Puławy
Urodzeni w 1987